Georges Lacombe – pittore e scultore francese
 Georges Lacombe – regista cinematografico (1902-1990)